Yahagi bezeichnet:
 ein Lehen: Yahagi (Han)
 einen Fluss in der japanischen Präfektur Nagano: Yahagi (Fluss)
 Yahagi (Schiff, 1911): ein Geschützter Kreuzer (Leichter Kreuzer) der Chikuma-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine
 Yahagi (Schiff, 1943): ein Leichter Kreuzer der Agano-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine
 Yahagi (FFM-5), eine Fregatte der Mogami-Klasse (2021) der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte